Боздаг — тюркский топоним. Может означать:

 Боздаг — высочайшая вершина хребта Боздаглар в Турции.
 Боздаг или Фалакрон — гора в Греции.
 Боздаг — горный хребет в Азербайджане.
  — село в Турции.
  — село в Турции.